San Sergio puede hacer referencia a:

 San Sergio de Betsaloe (f. 303), martirizado junto a San Baco; festividad: 7 de octubre.
 San Sergio de Capadocia o Sergio de Cesarea (f. 304); festividad: 24 de febrero.
 San Sergio I (f. 701), papa; festividad: 8 de septiembre.
 San Sergio de Rádonezh (f. 1392), abad; festividad: 25 de septiembre.